Луганский район () — административная единица в Луганской области Украины. 

Административный центр — город Луганск.

Фактически территория района находится под контролем самопровозглашённой ЛНР с 2014 года.

География 
Район находится в центрально-южной части области.

История 
Район был образован Постановлением Верховной рады от 17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы, в его состав были включены территории:
Лутугинского района,
Краснодонского (Сорокинского) района (кроме его восточной части, включённой в Должанский район),
 а также города областного значения Луганск.

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — около 535,2 тыс. человек.

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года номинально делится на 3 городские территориальные общины (громады):
 Луганская городская община (город Луганск),
 Лутугинская городская община (город Лутугино),
 Молодогвардейская городская община (город Молодогвардейск).

Выборы в общины и в район в целом Украиной из-за их неподконтрольности украинским властям не проводятся Постановлением Верховной рады до «восстановления конституционного строя» и «восстановления полного контроля Украины по государственной границе».

Примечания 

Районы Луганской области